, un mot anglais signifiant « descente » (ou « descendance ») - et à ne pas confondre avec l'adjectif français « décent », peut désigner dans plusieurs domaines :

Jeu vidéo 
 Descent, un jeu vidéo de tir à la première personne ou Descent la série qui en est issue, sortis sur PC et PlayStation ;
 Descent: FreeSpace, une série de jeux vidéo de simulation de combat spatial sorti sur PC.

Cinéma 
 The Descent, un film britannique réalisé par Neil Marshall, sorti en 2005 ;
 The Descent 2, film britannique de 2009, suite de The Descent ;
 Descent, un film de Talia Lugacy, sorti en 2007.

Jeu de société 
 Descent, un jeu de société de type « Dungeon Crawling » créé par Kevin Wilson.

Homonymie de titre